El nombre Brill puede hacer referencia a:
 varios lugares:
 la villa de Brill en Buckinghamshire (Inglaterra, Reino Unido), conocida por el cercano palacio del rey Eduardo el Confesor;
 la población de Brill en el distrito de Kerrier (Cornualles, Inglaterra, Reino Unido);
 el área no incorporada de Brill en el condado de Barron (Wisconsin, Estados Unidos); o a
 Brielle, Den Briel o en inglés Brill, una ciudad en Holanda;
 E. J. Brill, Koninklijke Brill o simplemente Brill, una editorial holandesa de publicaciones científicas;
 el edificio Brill, un edificio de oficinas en Manhattan (Nueva York, Estados Unidos), conocido por albergar empresas de la industria musical;
 el etiquetado Brill, un método de etiquetado gramatical en lingüística computacional;
 la enfermedad de Brill-Zinsser, una recidiva leve de un tifus exantemático epidémico precedente;
 J. G. Brill and Company, una antigua empresa fabricante de coches, tranvías y trolebuses en los Estados Unidos; o a
 los hermanos Paul y Matthijs Brill, pintores flamencos afincados en Roma cuyas obras son difíciles de distinguir entre ellas, pues ambos firmaban Brill.
 la editorial Brill.